TDF steht für:

 , eine Menschenrechtsorganisation für Frauen
 Hoden-determinierender Faktor, von engl.: , verantwortlich für die Entwicklung des Hodens 
 , eine gemeinnützige Organisation der USA für Darstellende Künste
 , eine Radrundfahrt in Frankreich
 TDF (Unternehmen), ein französisches Medienunternehmen, ehemals 
 TDF (Satellit), französische Hochleistungsfernsehsatelliten, benannt nach der 
 The Document Foundation leistet und koordiniert maßgeblich die Entwicklung und Pflege  des Office-Paketes LibreOffice
 den französischen Sender Allouis
 Transcript-Derived Fragment, DNA-Fragment, das zur Untersuchung der Expression von Genen verwendet wird

Siehe auch:

T.D.F., ehemaliges britisches Popmusik-Duo

TDF